Андибер Фесько Ганжа — головний герой української народної думи «Козак нетяга Фесько Ґанжа Андибер»;
 Ганжа Іван — український військовий діяч, уманський полковник (1648);
 Ганжа Іван Хомич — український історик;
 Ганжа Людмила Степанівна (1926—2005) — українська художниця килимів.
 Ганжа Марк Миронович (19.1.1989-?) — підполковник Армії УНР.
 Ганжа Микола Олексійович — Народний депутат України 1-го скликання.
 Ганжа Олександр Дорофійович — український майстер художньої кераміки;
 Ганжа Петро Андрійович — начальник дивізії Дієвої армії УНР;
 Ганжа Петро Олександрович — кераміст, художник декоративно-ужиткового і монументального мистецтва;
 Ганжа Степан Олександрович — заслужений майстер народної творчості України, майстер килимарства;

Див. також 
 Ганджа

Українські прізвища